Hämmerli oder Haemmerli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Abderhalden-Hämmerli (* 1978), Schweizer Politikerin (FDP)
 Barbara Müller-Hämmerli (* 1973), Schweizer Organistin
 Bernhard M. Hämmerli (* 1958), Schweizer Hochschullehrer
 Erik Haemmerli (* 1967), Schweizer Fernsehkoch
 Fredy Hämmerli (* 1952), Schweizer Journalist und Buchautor
 Gertrud Haemmerli-Schindler (1893–1978), Schweizer Frauenrechtlerin
 Hämi Hämmerli (* 1953), Schweizer Jazzmusiker
 Heinz Hämmerli (1955–2014), Schweizer Banker
 Marco Hämmerli (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Margrit Haemmerli (1900–1979), Schweizer Malerin, Zeichnerin, Illustratorin
 Samuel Hämmerli (1750–1820), Schweizer Ebenist
 Sophie Haemmerli-Marti (1868–1942), Schweizer Mundart-Schriftstellerin
 Thomas Haemmerli (* 1964), Schweizer Regisseur und Journalist
 Urs Peter Haemmerli (1926–2012), Schweizer Mediziner

Hämmerli bezeichnet ferner:
 Hämmerli (Waffenhersteller), bis Anfang 2006 ein Schweizer Unternehmen, seither Teil der Firma Umarex

Siehe auch:
 Affäre Haemmerli, Sterbehilfe-Affäre 1974/75 um Urs Peter Haemmerli am Stadtspital Triemli in Zürich
 Hämmerle